18-й сезон Супер Престиж Перно — велошоссейного сезонного турнира 1976 года.

Календарь и победители гонок 
Супер Престиж Перно 1976 года включал 21 гонку, в том числе 12 однодневок и 9 многодневок. По сравнению с предыдущим годом Гран-при Цюриха была заменёна в пользу Амстел Голд Рейс и Флеш Валонь. Среди однодневных гонок 10 классических шоссейных гонок, 1 шоссейная гонка на дерни (Бордо — Париж) и 1 индивидуальная гонка на время (Гран-при Наций). Вуэльта Испании, Тур Романдии и Четыре дня Дюнкерка проводились в одно время. Бордо — Париж, Критериум Дофине Либре и Гран-при Миди Либре проводились во время Джиро д’Италия .

Начисление очков

Призовые 
Первые пять победителей получали призовые деньги: 1 — 35000 франков, 2 — 20000, 3 — 10000, 4 — 6000, 5 — 4000.

Итоговый рейтинг 
В этом сезоне Супер Престиж Перно победу одержал Фредди Мартенс, положив конец «Эпохе Меркса». Эдди Меркс выигрывал турнир 7 раз подряд, и этот сезон он начал довольно хорошо, однако ближе к концу он не побеждал. Это привело к тому, что «заточенная» по Меркса команда Molteni была расформирована.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Супер Престиж Перно 1976 на Сyclebase
 Супер Престиж Перно на Memoire du cyclisme